Donkere kustkruiper
 Sobere kustkruiper